Крах:

 Крах (телесериал)
 Крах (фильм)
 Крах (программирование)

См. также